Фламбојанес има више значења:

 Фламбојанес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Фламбојанес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фламбојанес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фламбојанес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику